Иоанн XII
 Иоанн XII — папа римский с 16 декабря 955 по 4 декабря 963 года.
 Иоанн XII — Константинопольский патриарх, избран императором Андроником Палеологом в 1294.